

Госсау — місто в кантоні Санкт-Галлен
 Госсау — місто в кантоні Цюрих